Fako – departament w Kamerunie
 Fako – wulkan